A lett ortodox egyház (lettül: Latvijas Pareizticīgā Baznīca, oroszul: Латвийская Православная Церковь) az orosz ortodox egyházhoz tartozó autonóm ortodox egyház.

Források
Lett Pravoszláv/Ortodox Egyház

Lett
Ortodoxegyhaz